

Navires 
 LArgo est le navire des Argonautes dans la mythologie grecque.
 LArgo est un navire de pêche construit en 1908.
 LArgo est une goélette à gréement bermudien construit en 2006.
 LArgo, un sous-marin de la Classe Medusa, en service dans la Regia Marina lancé en 1912 et ayant servi pendant la Première Guerre mondiale.
 LArgo, un sous-marin de la classe Argo, en service dans la Regia Marina lancé en 1936 et ayant servi pendant la Seconde Guerre mondiale.
 LArgo, un sous-marin de la classe 1 500 tonnes, en service dans la Marine nationale française, lancé en 1929 et ayant servi pendant la Seconde Guerre mondiale

Personnalités 
 Argo Secondari est un anarchiste italien (1895-1942).
 Victor Argo est un acteur américain (1934-2004).
 Argo Goldberg est un athlète estonien (1982-).
 Argo est un groupe de musique grec.
 Arthur Argo est un musicien folk traditionnel écossais (1935-1981).

Astronomie 
 Le Navire Argo est une ancienne constellation.
 Argo est un cratère sur Mars.
 Argo est un projet de sonde spatiale proposé par la NASA en 2009.

Cinéma 
 Argo, un film américain réalisé par Ben Affleck en 2012

Toponymes 
 Argo, un district de la province de Badakhshan en Afghanistan ;
 Argo, une municipalité de l'Alabama aux États-Unis.

Divers 
 Argonauta argo, ou « argonaute voilier », est une espèce de mollusque céphalopode.
 Argo est une société de holding italienne créée en 1988.
 Argo (jeu vidéo)
 Argo Records est une compagnie de disques indépendante américaine filiale de Chess Records
 Argo (océanographie) est un réseau scientifique mondiale constitué de flotteurs autonomes dérivants mesurant des paramètres dans la colonne d'eau.
 ARGO ATV, entreprise canadienne de véhicules tout-terrains amphibie.

Liens 

 Voir aussi 

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme
Homonymie de bateaux